О́стров Ра́йнера — остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Входит в группу островов Зичи. Площадь острова 140 км², наивысшая точка — 284 метра. Административно относится к Приморскому району Архангельской области России.

География 
Остров Райнера округлой, слегка вытянутой формы с диаметром около 14 километров. Вся его территория, за исключением небольшого участка — мыса Бауэрмана, покрыта ледниками.

Остров получил своё название в ходе Австро-Венгерской полярной экспедиции 1872-1874 годов в честь одного из аристократов, финансировавших экспедицию — Джозефа Иогана Михаэля Франца Иеронимуса Райнера, эрцгерцога австрийского, принца Венгрии и Богемии, более известного, как эрцгерцог Райнер Австрийский.

Остров Райнера входит в состав островов Зичи, являясь самым восточным островов группы. Ближайший к нему остров — остров Карла-Александра, их разделяет пролив Скотт-Келти шириной 2,5 километра.

Близлежащие малые острова 
 К северу от острова Райнера на расстоянии около 2,5 километра расположены рифы Лесгафта, группа, состоящая из семи относительно крупных и нескольких совсем мелких островов. Названы в честь Петра Францевича Лесгафта — основоположника научной системы физического образования и врачебно-педагогического контроля в физической культуре в России.
 На расстоянии всего 500 метров от острова Райнера находится совсем небольшой, длиной 600 метров, остров Иванова.

Прочие факты 
 В 1937 году, во время поиска пропавшего самолёта «Н-209» советского лётчика, героя Советского Союза Сигизмунда Леваневского, на острове Райнера был раскинут лагерь поисковых самолётов.

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 

 
Райнера, остров